

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Charles Groves (1915-1992), chef d'orchestre anglais ;
 Colin Groves (1942–2017), primatologue australien ;
 Kaden Groves (né en 1998), coureur cycliste australien ;
 Kristina Groves (née en 1976), patineuse de vitesse canadienne ;
 Leslie Richard Groves (1896-1970), militaire américain ;
 Marianne Groves (1964-), actrice française ;
 Paul Groves (1964-), chanteur d'opéra américain ;
 Perry Groves (né en 1965), footballeur anglais ;
 Theodore Groves (19?-), économiste américain.

Personnage de fiction 
 Donald Groves, personnage fictif de la série télévisée OZ.

Toponyme 

 Groves (Texas)
 Webster Groves, ville du Missouri

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis